Utica kan henvise til flere steder:
 Utica (New York) – by i New York, USA
 Utica (Tunesien) – oldtidsby i Nordafrika i det nuværende Tunesien